Doride ou Doris peut faire référence à :
 La Doride de Grèce : une région située entre la Phocide, la Locride, la Thessalie ;
 La Doride d'Anatolie : une région située à l'angle sud-ouest de la Carie, ainsi nommée parce que des colonies doriennes, qui appartiennent à l'hexapole dorienne, s'y sont développées ;
 La municipalité moderne du dème de Doride.